Nehatu  ist der Name folgender Orte in Estland:

 Nehatu (Jõelähtme), Ort in der Gemeinde Jõelähtme, Kreis Harju
 Nehatu (Lääneranna), Ort in der Gemeinde Lääneranna, Kreis Pärnu